Милош Милоевич (; , Црна Бара Османская империя (ныне община Богатич, Мачванский округ, Сербии) —, ) — сербский политик, историк, фольклорист и писатель. Почётный член Сербской академии наук и искусств.

Биография 

Сын приходского священника. В 1862 году получил степень в области права в Белградской высшей школе (ныне Белградский университет). Продолжил обучение в Московском университете, где изучал философию, филологию и историю (1862—1865).

Вернувшись на родину, работал в судах, занимался адвокатской практикой. Учительствовал в средних школах в Валево , Белграде и Лесковаце.

Добровольцем участвовал в сербско-турецкой войне (1876—1877).

Похоронен на Новом кладбище в Белграде.

Научная деятельность и творчество 
Патриот-энтузиаст, полиглот, собиратель народных песен и сказаний, работал «на грани между историей и литературой». Объездил Косово, Моравию и Македонию, проводил сербскую пропаганду среди населения. Записывая действительные народные песни, обряды и т. п., М. Милоевич иногда решался на археологические подлоги и подделки. Сотрудничал с С. Везенковым по сочинению подложных сербских песен: с этою целью они оба переводили на сербский язык чисто болгарские песни и большое их количество поместили в сборнике Милоевича: «Песме и обичаи укупног народа србског» (1869).

В 1873 году совместно с Костой Шуменковичем издал историко-этнографическую карту сербских земель. Её оригинальная версия переиздавалась на протяжении многих лет до распада Югославии. Карты в сочетании с идеологической доктриной властей Югославии оказали большое влияние на сербское (югославское) национальное самосознание многих поколений сербских (югославских) студентов.

Во время русско-турецкой войны (1877—1878) был членом секретного комитета в Нише, действия которого были направлены на поддержку продвижения сербских войск и захват власти на территориях в западной Болгарии.

Избранные публикации 
 Odlomci istorije Srba i srpskih — jugoslavenskih — zemalja u Turskoj i Austriji, Beograd, 1872.
 Naši manastiri i kaluđerstvo
 Dečanske hrisovulje

Издал, также «Путопис дела праве-Старе-Србије» (Белград, 1871—1872—1877).

Переводил с русского.

Награды 
 Орден Таковского креста V, IV, III, II, и I степени
 Золотая медаль за храбрость
 Орден Сербского Красного креста
 Орден Белого орла (Сербия)
 Крест «За переход через Дунай» (Румыния)
 Золотая медаль за добросовестную службу

Ссылки 
 Miloš Milojević
 Miloš Milojević
 

Политики Сербии
Фольклористы XIX века
Фольклористы Сербии
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Переводчики Сербии
Переводчики с русского языка
Выпускники Белградского университета
Выпускники Императорского Московского университета
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Академики Сербской академии наук и искусств
Историки Сербии
Националисты Сербии